Схаутен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Схаутен, Виллем Корнелис (ок. 1567—1625) — голландский путешественник-мореплаватель.
 Схаутен, Ирен (род. 1992) — нидерландская конькобежка.
 Схаутен, Йерди (род. 1997) — нидерландский футболист.